Мужская сборная Пуэрто-Рико по хоккею на траве — мужская сборная по хоккею на траве, представляющая Пуэрто-Рико на международной арене. Управляющим органом сборной выступает Федерация хоккея на траве Пуэрто-Рико ().

Сборная занимает (по состоянию на 6 июля 2015) 67-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Панамериканские игры 
 1967—1975 — не участвовали
 1979 — 10-е место
 1983—2015 — не участвовали

Панамериканский чемпионат 
 2000 — 6-е место
 2004 — 8-е место
 2009—2017 — не участвовали

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 
 1982 — 6-е место
 1986 — 6-е место
 1990 — не участвовали
 1993 — 7-е место
 1998 — 5-е место
 2002 — 5-е место
 2006 — 7-е место
 2010 — 6-е место
 2014 — не участвовали

См. также 
 Женская сборная Пуэрто-Рико по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
 Страница Пуэрто-Рико на сайте ФИХ

Пуэрто-Рико
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Пуэрто-Рико